Ridly Greig (né le  à Lethbridge, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
Il est choisi au premier tour, en 28 position par les Sénateurs d'Ottawa lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2020.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2017-2018 || Wheat Kings de Brandon || LHOu ||4 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Wheat Kings de Brandon || LHOu ||63 ||14 ||21 ||35 ||57 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Wheat Kings de Brandon || LHOu ||56 ||26 ||34 ||60 ||83 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Wheat Kings de Brandon || LHOu ||21 ||10 ||22 ||32 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Senators de Belleville || LAH ||7 ||1 ||2 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Wheat Kings de Brandon || LHOu  ||39 ||26 ||37 ||63 ||92 ||6 ||2 ||1 ||3 ||22
|-
| 2021-2022 || Senators de Belleville || LAH ||- ||- ||- ||- ||- ||1 ||0 ||1 ||1 ||2

Notes et références 

Attaquant de hockey sur glace
Naissance en août 2002
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Wheat Kings de Brandon
Joueur des Senators de Belleville